Duel au soleil est le titre de plusieurs œuvres. On compte parmi celles-ci :
 Duel au soleil, western américain réalisé par King Vidor sorti en 1946, avec Gregory Peck ;
 Duel au soleil, tube du chanteur français Étienne Daho sorti en 1986 ;
 Duel au soleil, série télévisée policière française diffusée sur France 2 depuis 2014 ;